Bruno Caneo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Miguel Caneo – calciatore argentino
 Nicolás Alexander Maturana Caneo – calciatore cileno
 Zoe Caneo – calciatrice italiana